Ел Салитре има више значења:

 Ел Салитре (Асијентос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Салитре (Калвиљо), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Салитре (Салтиљо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Салитре (Аљенде), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Салитре (Чинипас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Салитре (Мадера), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Салитре (Окампо), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Салитре (Ел Туле), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Салитре (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Салитре (Гванасеви), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Салитре (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Салитре (Сантијаго Папаскијаро), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Салитре (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Салитре (Тепеванес), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Салитре (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Салитре (Кортазар), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Салитре (Сан Дијего де ла Унион), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Салитре (Акапулко де Хуарез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Салитре (Арселија), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Салитре (Буенависта де Куељар), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Салитре (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Салитре (Кузамала де Пинзон), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Салитре, Сирапитиро (Кузамала де Пинзон), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Салитре (Хенерал Елиодоро Кастиљо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Салитре (Зирандаро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Салитре (Меститлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Салитре (Тлавелилпан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Салитре (Зимапан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Салитре, Ла Болса (Ајотлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Салитре (Колотлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Салитре (Хилотлан де лос Долорес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Салитре (Хокотепек), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Салитре, Виља Леал (Хокотепек), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Салитре (Маскота), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Салитре (Окотлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Салитре (Пивамо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Салитре (Виља Пурификасион), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Салитре (Сан Мартин Идалго), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Салитре, Ла Салитрера (Теколотлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Салитре (Теокалтиче), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Салитре (Томатлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Салитре (Кањадас де Обрегон), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Салитре (Запопан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Салитре, Ла Мора (Запотланехо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Салитре (Истапан де ла Сал), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Салитре (Султепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Салитре (Темаскалтепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Салитре (Тенансинго), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Салитре, Салитре Тлатлаја (Тлатлаја), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Салитре (Каракуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Салитре (Чукандиро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Салитре (Чурумуко), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Салитре (Идалго, Мичоакан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Салитре (Иримбо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Салитре (Истлан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Салитре (Хунгапео), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Салитре (Мадеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Салитре (Мараватио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Салитре (Ла Пиједад), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Салитре (Сусупуато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Салитре (Такамбаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Салитре (Тикичео де Николас Ромеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Салитре (Турикато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Салитре, Лос Бањос дел Салитре (Турикато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Салитре (Туспан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Салитре (Зизио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Салитре (Виљамар), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Салитре (Ајала), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Ел Салитре (Компостела), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Салитре (Уахикори), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Салитре (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Салитре (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Салитре (Кадерејта Хименез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Салитре (Сералво), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Салитре (Галеана), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Салитре (Грал. Теран), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Салитре (Грал. Зарагоза), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Салитре (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Салитре, Берланга Гарсија (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Салитре (Идалго, Нови Леон), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Салитре (Сан Педро Мистепек -дто. 22 -), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Салитре (Керетаро), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Салитре (Авалулко), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Салитре (Сиудад Фернандез), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Салитре (Венадо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Салитре (Конкордија), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Салитре (Салвадор Алварадо), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Салитре (Сан Игнасио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Салитре (Тула), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Салитре (Консепсион дел Оро), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Салитре, Ел Бахио (Лорето), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Салитре (Монте Ескобедо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Салитре (Пинос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Салитре (Тепетонго), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Салитре (Валпараисо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Салитре (Виља Идалго), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Салитре (Виљануева), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику